Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Maleisië. IJsland heeft geen ambassade in Maleisië.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Maleisië
IJslandse